Усті-над-Лабою — місто в Чехії;
 Усті-над-Лабою (округ) — адміністративно-територіальна одиниця в Устецькому краї Чехії;
 Усті-над-Лабою (футбольний клуб) — чеський футбольний клуб із однойменного міста.